La Reach Records è un'etichetta discografica indipendente statunitense con sede ad Atlanta, fondata nel 2004 da Ben Washer e dall'artista Lecrae con l'obiettivo di diffondere la cultura e i messaggi del christian hip hop.

Oltre allo stesso Lecrae, gli artisti che sono sotto contratto con la Reach sono Andy Mineo, Tedashii, Trip Lee, GAWVI, 1K Phew, WHATUPRG, Wande e Hulvey. Fra gli artisti che avevano firmato un contratto con l'etichetta in passato si trovano Sho Baraka (2004-2011), Derek Minor (2011-2014), Aha Gazelle (2017-2018) e KB (2010-2020): inoltre, il produttore DJ Official ha collaborato con gli artisti della Reach fino alla sua morte, sopraggiunta nel 2016.

L'etichetta, che è distribuita dalla Columbia (sotto-divisione della Sony Music), comprende anche il collettivo 116, formato principalmente dagli artisti sotto contratto con la Reach, che si riunisce in caso di collaborazioni speciali con artisti indipendenti o di altre etichette.

Collegamenti esterni 
 

Atlanta
Etichette discografiche hip hop
Etichette discografiche indipendenti
Etichette discografiche statunitensi